Messe e-Moll heißen:

 Messe e-Moll (Bruckner)
 Messe e-Moll (Herzogenberg)